Сент-Эстеф — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сент-Эстеф — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сент-Эстеф (аппелласьон)